MME est un code ou abréviation pouvant faire référence à :
 code AITA de l'aéroport de Durham Tees Valley, au Royaume-Uni ;
 membrane metallo-endopeptidase, un nom anglais de la néprilysine (une enzyme métalloprotéase=.
 Multi Media Extension, une extension Windows 3.0 pour supporter le multimédia.

voir aussi 
 Mme, abréviation du nom Madame, en français.